Par ordre alphabétique
 Chrissy Gephardt (née en 1973), militante LGBT américaine ;
 Richard Gephardt (né en 1941), homme politique américain.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme germanique